D.S. al Coda (album) - cd-album van de Britse rockband National Health.
 D.S. al coda (muziekterm) - muziekterm, voluit Dal segno al coda.